Марлен Шмидт (; род. 1937, Бреслау, Нижняя Силезия, Третий рейх) — немецкая актриса, победительница на конкурсе красоты Мисс Вселенная 1961.

Проживала в ГДР, где выучилась на инженера. В 1960 году с семьёй переехала в ФРГ и жила в городе Штутгарт.

В 1961 году она выиграла автомобиль, который был предложен в качестве приза, на конкурсе красоты земли Баден-Вюртемберг. Её рост 173 см (5’8"). Высокая блондинка с чёрными бровями продолжала представлять интересы Баден-Вюртемберга в национальном конкурсе в модном курортном городе Баден-Баден, где она была избрана в качестве Мисс Германии.

Она представляла Германию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Майами-Бич, организованном Paramount Pictures, в котором приняли участие 47 представительниц стран мира. Блондинка стала десятой подряд немецкой участницей в полуфинале, что является рекордным в истории конкурса. Самое главное, Марлен Шмидт завоевала победу в конкурсе, таким образом став первой и до настоящего времени лишь единственной немецкой Мисс Вселенная.

В 1962 году Марлен Шмидт стала третьей женой американского актёра Тая Хардина, который был известен по заглавной роли в телесериале «Бронко». Они поселились в США. Брак длился до 1966 года, у них появилась дочь, которая стала единственным ребёнком Марлен Шмидт.

Позднее, в частности, в период между 1972 и 1986 годами, Марлен Шмидт работала в киноиндустрии, где она была актрисой, продюсером и автором 11 сценариев. Но ни один из фильмов не достиг особых наград Американской киноакадемии, хотя в 1972 году фильм «Мачеха» номинировался на получение премии «Оскар» за лучшую музыку к фильму.

В это время Марлен Шмидт решила вернуться в Германию и теперь она живёт в Саарбрюкене.

Фильмография 
Марлен Шмидт была актрисой и продюсером в следующих фильмах:
 1972: The Stepmother ²
 1974: The Teacher
 1975: The Specialist ²
 1975: Dr. Minx
 1976: Scorchy
 1978: Texas Detour ¹
 1978: The Fifth Floor ¹
 1981: Separate Ways ²
 1983: Mortuary
 1984: They’re Playing with Fire ²
 1986: Kidnapped

¹ только актриса
² также участвовала в написании сценария

Примечания

Ссылки 
 
 Miss Universe 1961 — Marlene Schmidt
 Veit Didczuneit, Dirk Külow: Miss Germany. Die deutsche Schönheitskönigin. S & L MedienContor, Hamburg, 1998; ISBN 3-931962-94-6
 Artikel im TIME Magazine, 28. Juli 1961
 Article in Der Spiegel  (2001 / German)

Победительницы конкурса «Мисс Вселенная»
Актрисы Германии
Актрисы XX века